El toponimio Tiliuín hace referencia a varias localidades marroquíes:

 Tiliuín, en Driuch.
 Tiliuín, en Egleimín.